„Тарикати“ е първият студиен албум на Илиян. Издаден е от фирма „Пайнер“ през 2008 година. В албума са включени 13 песни.

Песни

Видеоклипове

Източници 

Дебютни албуми
Албуми на Илиян
Музикални албуми от 2008 година
Попфолк албуми